Living It Up ist der Titel folgender Filme:

 Living It Up, Originaltitel von Der sympathische Hochstapler, US-amerikanischer Film von Norman Taurog (1954)
 Living It Up – Nur eine Woche Millionär, spanischer Film von Antonio Cuadri (2000)